Andrea Dotti – (Sansepolcro, 1256 – Barucola, 31 agosto 1315) fu un sacerdote e religioso appartenente all'Ordine dei Servi di Maria, è venerato come beato dalla Chiesa cattolica.
 Andrea Dotti – psichiatra, noto anche per essere stato il secondo marito dell'attrice Audrey Hepburn.
 Andrea Dotti (1978) – calciatore